Болтуно́в (Болтуно́ва) — русская фамилия. Известные носители:

 Болтунов, Александр Павлович (1883—1942) — советский психолог и педагог, профессор ЛГПИ им. А. И. Герцена.
 Болтунов, Михаил Ефимович (род. 1952) — полковник, писатель, журналист, главный редактор журнала «Ориентир» Минобороны.
 Болтунов, Олег Иванович (род. 1973) — советский и российский хоккеист.
 Болтунов, Павел Иванович (1907—1956) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Болтунов, Фёдор Владимирович (род. 1988) — российский футболист.
 Болтунова, Анна Ивановна (Болтунова-Амиранашвили; 1900—1991) — советский археолог и историк античности.

См. также 
 Болтуновка — река в России, приток Вижаихи.